Matchpoint (sport), een begrip in diverse vormen van sport en spel
 Match Point (film), een film uit 2005 van regisseur Woody Allen
 Matchpoint (televisieprogramma), een spelprogramma (rond 1980) van de TROS, gepresenteerd door Ivo Niehe